National Democratic Party steht für:

 National Democratic Party (Britische Jungferninseln), Partei auf den Britischen Jungferninseln
 National Democratic Party (Ghana), Partei in Ghana
 National Democratic Party of Namibia, Partei in Namibia
 National Democratic Party (Südrhodesien), Partei im ehemaligen Südrhodesien, Nachfolgeorganisation vom African National Congress (Südrhodesien) (1957)